Rijnvaart (vervoer) - scheepvaart op onder andere de Rijn, Nederrijn en Waal
Groot rijnschip - rijnaak
Herziene Rijnvaartakte of Akte van Mannheim - het Rijnvaartverdrag van 1868
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
ROSR - Reglement betreffende het onderzoek van schepen op de Rijn 1995
ADNR - Reglement voor vervoer van gevaarlijke stoffen op de Rijn
Rijnpatent
Rijnvaartverklaring
Rijnvaartnummer ofwel Officieel scheepsnummer 
Rijnvaarthoogte

Zie ook 
Binnenvaart
Binnenvaartschip